Hammerhead peut se traduire par  et désigne le requin-marteau en anglais.

Le terme peut aussi se référer à :

Comics 

 Hammerhead, le personnage de comics de Marvel ;
 Hammerhead, la créature mi-homme mi-requin du comics The Maxx ;

Fiction 

 un tank Hammerhead, utilisé par l'espèce des Tau dans l'univers futuriste de Warhammer 40,000 ;
 Hammerhead, le surnom du personnage Ithorien Momaw Nadon dans l'univers de Star Wars ;
 un Hammerhead, un hélicoptère blindé dans le jeu vidéo Command and Conquer 3: Kane's Wrath de la série Command and Conquer, armé de mitrailleuses lourdes, pouvant accueillir de l'infanterie et présentant la particularité d'avoir deux rotors supérieurs se croisant ;
 un Hammerhead, une canonnière de support lourde dotée d'un canon Gattling et de roquettes dans le jeu vidéo Command and Conquer 4 : Le Crépescule de Tibérium ;
 Hammer Heads, un jeu vidéo de PopCap Games ;
 Un Sub. Hammerhead, un sous-marin dans le jeu vidéo Empire Earth

Biologie 

 un ribozyme Hammerhead, ou ribozyme en tête de marteau ;

Culture 
 Hammerhead, un film italien de 1987 réalisé par Enzo G. Castellari ;
 Hammerhead: Shark Frenzy, un film américain de 2005 réalisé par Michael Oblowitz ;
 Hammerhead, une chanson de John Zorn dans l'album Naked City de 1989 ;
 Hammerhead, une chanson du groupe The Offspring, proposée en téléchargement gratuit et légal sur le site officiel du groupe, www.offspring.com ;
 Hammerhead, groupe de noise-rock américain des années 90.
 Hammerhead, un morceau du guitariste britannique Jeff Beck, qui se trouve sur l'album Emotion & Commotion

Divers 
 HammerHead, une ancienne attraction du parc à thèmes Knott's Berry Farm ;

 USS Hammerhead, le nom de deux vaisseaux de la Marine américaine :
 , un sous-marin de classe Balao entré en service en 1944,
 , un sous-marin de classe Sturgeon entré en service en 1968 ;

 un Hammerhead, une manœuvre acrobatique de voltige aérienne.